Niemcy:
 Gernrode – dzielnica Quedlinburga
 Gernrode – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld
 Gernrode/Harz – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz